buurtschap in de gemeente Heerenveen: Poppenhuizen (buurtschap)
 voormalig waterschap in Friesland: Poppenhuizen (waterschap)
 meervoud van poppenhuis